En Pologne, Młynary peut désigner :

 Młynary, village de la voïvodie de Basse-Silésie,
 Młynary, village de la voïvodie de Grande-Pologne,
 Młynary, village de la voïvodie de Łódź,
 Młynary, village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale,
 Młynary, ville de la voïvodie de Varmie-Mazurie, et la gmina dont elle est le siège.